Samsø kan være:

 Samsø – en dansk ø.
 Samsø Kommune – en kommune, der omfatter øen og en række småøer.
 Samsø Herred
 Samsø (ost) – en dansk Emmentaler-agtig ost.
 Samsø (dokumentarfilm fra 1962) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1962
 Samsø (dokumentarfilm fra 1975) – dansk dokumentarfilm fra 1975 af Leif Ahlmann Olesen
 Orlogskutteren Samsø – en dansk orlogskutter.